Antonio Eximeno y Pujades (1729-1809), musicologue et philosophe espagnol ;
 Santiago Eximeno (1973- ), écrivain espagnol.